Martin Mystère, glavni junak istoimenog talijanskog stripa.
 Martin Mystère (robot), fiktivni lik iz talijanskog stripa Nathan Never.
 Martin Mystère: Operation Dorian Gray, videoigra iz 2005. godine.
 Martin Mystery, animirana serija iz 2003. godine.